

Patronyme 
 Christian Henna (né en 1972), footballeur français ;  
 Bonnie Henna, actrice sud-africaine.

Prénom 
 Henna Virkkunen, femme politique finlandaise ;  
 Henna Johansson, lutteuse suédoise.

Musique 
 Henna, chanson de Cameron Cartio.

Transports 
 Henna, navire de croisière appartenant à la compagnie HNA Cruises.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme